Prošek může být:

 Prošek (víno) – chorvatské víno dezertního typu

příjmení osob
 Bohumil Prošek (1931–2014) – československý hokejista
 Hana Prošková (1924–2002) – česká spisovatelka
 Josef Prošek, vícero nositelů
 Josef Prošek (fotograf) (1923–1992) – český umělecký fotograf
 Josef Prošek (politik) (1865–?) – československý politik, meziválečný senátor za agrárníky
 Martin Prošek (* 1979) – český vysokoškolský učitel a bohemista
 Pavel Prošek (* 1940) – český polárník
 Roman Prošek (* 1980) – český hokejista
 Sáva Prošek (1931–2005) – český fotbalový brankář
 Václav Prošek, vícero nositelů
 Václav Prošek – fotbalista
 Václav Prošek (1993) – fotbalista
 Václav Prošek (chirurg) (1934–2004) – český chirurg

fiktivní postavy
 Pantáta Prošek – literární (filmová) postava z knihy Babička Boženy Němcové

podobné články
 Prokeš

Externí odkazy